Arrington ist der Name mehrerer

Personen:
 Alanna Arrington (* 1998), US-amerikanisches Model
 Archibald Hunter Arrington (1809–1872), US-amerikanischer Politiker
 Buddy Arrington (* 1938), US-amerikanischer Rennfahrer
 J. J. Arrington (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler
 Jodey Arrington (* 1972), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Arrington (1933–1982), US-amerikanischer Soulmusiker, siehe Joe Tex
 LaVar Arrington (* 1978), US-amerikanischer Footballspieler
 Michael Arrington (* 1970), US-amerikanischer Unternehmer
 Richard Arrington (* 1934), US-amerikanischer Politiker
 Rick Arrington (* 1947), US-amerikanischer Footballspieler
 Steve Arrington (* 1956), US-amerikanischer Musiker
 Theodore Arrington (* 1978), US-amerikanischer Rapmusiker, siehe Vast Aire

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Arrington (Alabama), im Sumter County – nicht mehr existent
 Arrington (Kansas), im Atchison County
 Arrington (Tennessee), im Williamson County
 Arrington (Virginia), im Nelson County
 Arrington Corner, im Hancock County, Kentucky
 Arrington Court, Stadtteil von Roanoke, Virginia
 Arrington Estates, im Carroll County, Maryland
 Arrington Park, im Lowndes County, Mississippi

in England:
 Arrington (Cambridgeshire)

Siehe auch:
 Errington